Green se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Ernest Green
 Alison J.A. Green
 Christopher A. Green
 David M. Green
 Jacob Green
 James Green
 John Wagener Green
 John William Green
 Ken Green
 Mary Letitia Green
 Norman Bayard Green
 Peter Shaw Green